Виктор Джон Стенджер (; 29 января 1935, Байонна, Нью-Джерси — 27 августа 2014, Гавайи) — американский  физик, специалист в области физики элементарных частиц и нейтринной астрономии, философ, атеист и автор множества научно-популярных книг. Почётный профессор Гавайского университета.

Является автором 13 книг по физике, квантовой механике, космологии, философии, атеизму, религии и лженауке, опубликованных издательством . Его научно-популярная книга «Бог: неудачная гипотеза» (, 2007) содержит научные доказательства несуществования Бога, доказательство возможности построения бесконечного числа Вселенных по антропному принципу и др. Также в книге имеется классификация аргументов, приводимых атеистами в доказательство того, что Бога нет.

Книги

Примечания

Ссылки 
 

Авторы научно-популярной литературы
Физики США
Философы США
Персоналии:Атеизм
Выпускники Технологического института Нью-Джерси